В этой статье представлены лидеры регулярного чемпионата НХЛ по основным статистическим показателям.

Индивидуальная статистика за карьеру и регулярный сезон НХЛ
Приведена статистика по окончании регулярного чемпионата 2021/22 года. Критерии отбора указаны курсивом.
По каждой категории приведены двадцать лучших показателей. При равенстве показателей за карьеру сортировка игроков по алфавиту, в данных за сезон сортировка в хронологическом порядке, затем по алфавиту.
Александр Овечкин = Полужирным шрифтом выделены действующие игроки.

Лидеры НХЛ по очкам
Очки за игру в карьере – минимум 500 очков за карьеру. Очки за игру в сезоне – минимум 90 очков в сезоне.
В данных по сезонам год можно узнать во всплывающей подсказке – .

Лидеры НХЛ по передачам
Передачи за игру в карьере – минимум 300 передач за карьеру. Передачи за игру в сезоне – минимум 60 передач в сезоне.
В данных по сезонам год можно узнать во всплывающей подсказке – .

Лидеры НХЛ по голам
Голы за игру в карьере – минимум 200 голов за карьеру. Голы за игру в сезоне – минимум 40 голов в сезоне.
В данных по сезонам год можно узнать во всплывающей подсказке – .

{|
| valign="top" |

| valign="top" |

| valign="top" |

| valign="top" |

| valign="top" |

| valign="top" |

| valign="top" |
{| cellpadding="3" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
|+Голы в пустые ворота за карьеру
|- align="center" bgcolor="#f0f0f0"
! width=22px | № !! width=190px | Игрок !! width=30px | Г
|- 
! align="center" | 1
|  Уэйн Гретцки || align="center" | 56
|- bgcolor="#edf3f3"
! align="center" | 2
|  Александр Овечкин || align="center" | 54
|-
! align="center" | 3
|  Мариан Госса ||align="center" | 40
|- bgcolor="#edf3f3"
! align="center" | 4
|  Марио Лемьё || align="center" | 33
|- 
! align="center" | 
|  Эрик Стаал || align="center" | 33
|- bgcolor="#edf3f3
! align="center" | 6
|  Брэд Маршан|| align="center" | 32
|- 
! align="center" | 
|  Джером Игинла || align="center" | 32
|- bgcolor="#edf3f3"
! align="center" | 8
|  Зак Паризе || align="center" | 29
|-
! align="center" | 
|  Джо Торнтон || align="center" | 29
|- bgcolor="#edf3f3"
! align="center" | 
|  Блейк Уилер || align="center" | 29
|- 
! align="center" | 11
|  Брайан Троттье || align="center" | 28
|- bgcolor="#edf3f3"
! align="center" | 
|  Павел Буре || align="center" | 28
|-
! align="center" | 
|  Сидни Кросби || align="center" | 28
|- bgcolor="#edf3f3"
! align="center" | 
|  Патрис Бержерон || align="center" | 28
|- 
! align="center" | 15
|  Патрик Кейн || align="center" | 26
|- bgcolor="#edf3f3"
! align="center" |
|  Теему Селянне || align="center" | 26
|-
! align="center" | 17
|  Марк Мессье || align="center" | 25
|- bgcolor="#edf3f3"
! align="center" | 
|  Себастьян Ахо || align="center" | 25
|-
! align="center" | 19
|  Кит Ткачук || align="center" | 24
|- bgcolor="#edf3f3"
! align="center" | 20
|  Даниэль Альфредссон || align="center" | 23
|-
! align="center" | 
|  Дэвид Бэкес || align="center" | 23
|- bgcolor="#edf3f3"
! align="center" | 
|  Марсель Дионн  || align="center"  | 23
|-
! align="center" |
|  Илья Ковальчук || align="center" | 23
|- bgcolor="#edf3f3" 
! align="center" |
|  Евгений Малкин || align="center" | 23
|-
! align="center" |
|  Джон Таварес || align="center" | 23
|}
|}

Лидеры НХЛ по штрафным минутамШтраф за игру в карьере – минимум 1000 штрафных минут за карьеру. Штраф за игру в сезоне – минимум 200 штрафных минут в сезоне.
В данных по сезонам год можно узнать во всплывающей подсказке – .

Лидеры НХЛ по показателю плюс/минусПлюс/минус за игру в карьере – минимум +40 за карьеру. Плюс/минус за игру в сезоне – минимум +30 в сезоне.
В данных по сезонам год можно узнать во всплывающей подсказке – .

Лидеры НХЛ по броскам% бросков за карьеру – минимум 800 бросков за карьеру. % бросков в сезоне' – число бросков в сезоне не меньше числа календарных игр в сезоне''.
В данных по сезонам год можно узнать во всплывающей подсказке – .

Лидеры НХЛ по играм
В данных по сезонам год можно узнать во всплывающей подсказке – .

Ссылки 
 List of National Hockey League statistical leaders  
 NHL Stats | NHL.com
 NHL Records - Individual Records 
 Hockey Database 
 Hockey-Reference 

Списки хоккеистов
Списки НХЛ